

Piemonte 
Chiesa di Maria Vergine Assunta ad Armeno
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Bene Vagienna
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Carrù
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Cervere
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Ceva
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Revello
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Roccabruna
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Scarnafigi
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Venasca

Sardegna 
Chiesa di Maria Vergine Assunta a Selargius